Ла Палмиљита има више значења:

 Ла Палмиљита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Палмиљита (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику